Kancil (automerk), een Indonesisch automerk
 Een schrijfwijze van Kantjil